Hans Niemann ist der Name folgender Personen:

* Hans Niemann (Theologe) (1902–1935), deutscher evangelischer Theologe und Autor
 Hans Niemann (Landschaftsarchitekt), deutscher Landschaftsarchitekt 
 Hans-Joachim Niemann (* 1941), deutscher Philosoph
 Hans-Jürgen Niemann (* 1935), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer 
 Hans Moke Niemann (* 2003), US-amerikanischer Schachspieler 
 Hans-Werner Niemann (* 1950), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Johann Niemann (1913–1943), deutscher SS-Untersturmführer